Титул Стефан I может относиться к следующим персонам:
 Стефан I (папа римский)
 Стефан I Мушат
 Стефан I Венгерский (ок. 970/975 — 1038) — великий князь и первый король Венгерского королевства из династии Арпадов, святой.
 Стефан I Неманя
 Стефан I (герцог Баварии) (1271—1310) — герцог Нижней Баварии
 Стефан I (граф Сансера) (1133—1190) — первый граф Сансера в 1152—1190, из династии Блуа-Шампань